Памятник командиру бригады «Призрак» А. Б. Мозговому — памятник участнику вооружённого конфликта в Донбассе, кавалеру ордена Мужества, командиру добровольческой бригады «Призрак» — Алексею Борисовичу Мозговому.

Памятник установлен в центре города Алчевска на площади 20-летия Победы, рядом с Дворцом культуры металлургов.

Описание 
Памятник представляет собой двухметровую бронзовую скульптуру комбрига Мозгового установленную на высокий постамент из чёрного гранита.

На постаменте выгравирована и выделена позолотой надпись:

Общая высота памятника составляет четыре метра.

Скульптор изобразил Мозгового в полный рост, одетым в камуфляж с шевроном Новороссии и берет, положившего левую руку на бедро, а правой придерживающего кобуру пистолета. Выражение лица преисполнено справедливости, взгляд устремлён вдаль, комбриг словно свысока озирает округу.

История 
Торжественное открытие памятника состоялось 23 мая 2016 года, ровно через год со дня трагической гибели комбрига Алексея Мозгового. Автором памятника стал бывший сепаратист Донбасса, скульптор из Санкт-Петербурга Николай Николаевич Яснополян. Монумент был исполнен в бронзе и размещён на постаменте из чёрного гранита. В установке памятника принимали участие активисты фонда «Своих не бросаем» и местные жители со своей техникой и транспортом. Работы велись двое суток. Блогер Глеб Корнилов разместил видео о двухдневной установке.

Решение об установке памятника было принято блогером Глебом Леонидовичем Корниловым и другими активистами Фонда «Своих не бросаем», путём проведения всенародного голосования в социальной сети «ВКонтакте». На странице Глеба Корнилова был определён внешний вид памятника и место установки. В голосовании приняло участие более 25 тысяч пользователей. Средства на изготовление скульптуры пожертвовали более 8 тысяч человек со всего постсоветского пространства.

Установка памятника велась двое суток без перерыва на отдых. Активисты фонда, бойцы бригады «Призрак» и местные жители не покидали место установки, так как поступала информация о возможном разгоне активистов и остановке работ со стороны центральных властей ЛНР. За несколько часов до открытия, командир бригады «Призрак» Юрий Шевченко с двадцатью бойцами прибыл на место установки для обеспечения охраны. Сразу после открытия памятника появилась информация, что незаконно установленный, по мнению властей ЛНР, монумент должен быть снесен. Организаторы же утверждали, что согласование на установку они получили ещё 21 мая.

На церемонии открытия памятника, Глеб Корнилов провёл награждение общественными орденами «Добротворец» выдающихся волонтеров Донбасса. Ими стали Борис Смирнов, Сергей Стрыков, Илона Харава, Владимир Пилёвин.

На следующий день после открытия памятника, действующий командир бригады «Призрак» Юрий Шевченко был снят с должности приказом из Луганска. Поднялась волна поддержки в социальных сетях в пользу сохранения памятника и восстановления Юрия Шевченко в должности. Встревоженные произошедшим жители Алчевска разместили на интернет-площадке Change.org свое обращение к властям против сноса памятника. Оно было адресовано руководству Алчевска и ЛНР. В обращении жители называли Алексея Мозгового «легендарным комбригом», «нашим героем» и протестовали против намерений демонтировать его скульптурное изображение. Под обращением подписались более шестисот жителей. Благодаря активной народной позиции памятник был сохранён.

26 мая, на совещании у главы ЛНР, которое транслировалось по луганскому телевидению, Игорь Плотницкий дал указание администрации Алчевска благоустроить территорию возле памятника.

«У нас действительно очень много достойных людей, которым требуется увековечить память. Но это — не самодеятельность, когда каждый где хочет, там и ставит. Есть законы, есть общие для всех правила и порядок, который надо выполнять. И на будущее, пожалуйста, обращайтесь к главе района, главе региона, если надо — то и ко мне… А иногда даже надо посоветоваться и с общественностью, потому что одна голова — это хорошо, а народ — лучше», — добавил Плотницкий.

Примечания

Ссылки 
 Памятник Мозговому в Алчевске / livejournal.com 
 В Алчевске — памятник комбригу «Призрака» Алексею Мозговому. Пока стоит… / novo24.ru 
 Памятник Мозговому / nootropos.ru
 К годовщине гибели комбрига «Призрака» в Алчевске был открыт памятник Алексею Мозговому / «quick-news» 

Алчевск
Мозговому
Мозговому
Памятники под угрозой уничтожения
Памятники Луганской области
Памятники Луганской Народной Республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
2010-е годы в Луганской области
Здания и сооружения, построенные в 2016 году на Украине
Скульптуры 2016 года
Скульптуры по алфавиту